Dit is een lijst van planetoïden 28701-28800. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (28701) - || 2000 GK90|| 4 april 2000 || LINEAR
|-
| (28702) - || 2000 GH91|| 4 april 2000 || LINEAR
|-
| (28703) - || 2000 GM91|| 4 april 2000 || LINEAR
|-
| (28704) - || 2000 GU91|| 4 april 2000 || LINEAR
|-
| (28705) - || 2000 GW91|| 4 april 2000 || LINEAR
|-
| (28706) - || 2000 GC93|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (28707) - || 2000 GZ94|| 6 april 2000 || LINEAR
|-
| (28708) - || 2000 GR95|| 6 april 2000 || LINEAR
|-
| (28709) - || 2000 GY96|| 6 april 2000 || LINEAR
|-
| (28710) - || 2000 GY100|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (28711) - || 2000 GE101|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (28712) - || 2000 GT102|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (28713) - || 2000 GW102|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (28714) - || 2000 GY102|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (28715) - || 2000 GW103|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (28716) - || 2000 GP104|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (28717) - || 2000 GT106|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (28718) - || 2000 GH107|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (28719) - || 2000 GN107|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (28720) - || 2000 GV107|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (28721) - || 2000 GW107|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (28722) - || 2000 GN108|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (28723) - || 2000 GX108|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (28724) Stott || 2000 GG111|| 2 april 2000 || LONEOS
|-
| (28725) - || 2000 GB113|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (28726) - || 2000 GM113|| 6 april 2000 || LINEAR
|-
| (28727) - || 2000 GO113|| 6 april 2000 || LINEAR
|-
| (28728) - || 2000 GX121|| 6 april 2000 || Spacewatch
|-
| (28729) Moivre || 2000 GF3|| 11 april 2000 || P. G. Comba
|-
| (28730) - || 2000 GU123|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (28731) - || 2000 GX123|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (28732) - || 2000 GF124|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (28733) - || 2000 GY124|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (28734) - || 2000 GK125|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (28735) - || 2000 GX125|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (28736) - || 2000 GE133|| 12 april 2000 || NEAT
|-
| (28737) - || 2000 GR133|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (28738) - || 2000 GQ135|| 8 april 2000 || LINEAR
|-
| (28739) - || 2000 GW135|| 8 april 2000 || LINEAR
|-
| (28740) - || 2000 GZ135|| 12 april 2000 || LINEAR
|-
| (28741) - || 2000 GJ136|| 12 april 2000 || LINEAR
|-
| (28742) - || 2000 GA137|| 12 april 2000 || LINEAR
|-
| (28743) - || 2000 GO142|| 7 april 2000 || LONEOS
|-
| (28744) - || 2000 GK143|| 7 april 2000 || LONEOS
|-
| (28745) - || 2000 GV144|| 7 april 2000 || Spacewatch
|-
| (28746) - || 2000 GB148|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (28747) - || 2000 GF151|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (28748) - || 2000 GH161|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (28749) - || 2000 GP161|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (28750) - || 2000 GN165|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (28751) - || 2000 GT167|| 4 april 2000 || LONEOS
|-
| (28752) - || 2000 GZ176|| 3 april 2000 || Spacewatch
|-
| (28753) - || 2000 HA || 18 april 2000 || L. Kornoš, A. Galád
|-
| (28754) - || 2000 HV1 || 25 april 2000 || K. Korlević
|-
| (28755) - || 2000 HK4 || 27 april 2000 || Spacewatch
|-
| (28756) - || 2000 HA6 || 24 april 2000 || Spacewatch
|-
| (28757) - || 2000 HQ9 || 27 april 2000 || LINEAR
|-
| (28758) - || 2000 HE10|| 27 april 2000 || LINEAR
|-
| (28759) - || 2000 HD11|| 27 april 2000 || LINEAR
|-
| (28760) - || 2000 HN12|| 28 april 2000 || LINEAR
|-
| (28761) - || 2000 HU12|| 28 april 2000 || LINEAR
|-
| (28762) - || 2000 HG13|| 28 april 2000 || LINEAR
|-
| (28763) - || 2000 HK13|| 28 april 2000 || LINEAR
|-
| (28764) - || 2000 HS13|| 28 april 2000 || LINEAR
|-
| (28765) - || 2000 HY13|| 28 april 2000 || LINEAR
|-
| (28766) Monge || 2000 HP4|| 29 april 2000 || P. G. Comba
|-
| (28767) - || 2000 HA17|| 24 april 2000 || Spacewatch
|-
| (28768) - || 2000 HP21|| 28 april 2000 || LINEAR
|-
| (28769) - || 2000 HC26|| 24 april 2000 || LONEOS
|-
| (28770) - || 2000 HC27|| 27 april 2000 || LINEAR
|-
| (28771) - || 2000 HF32|| 29 april 2000 || LINEAR
|-
| (28772) - || 2000 HE34|| 25 april 2000 || LONEOS
|-
| (28773) - || 2000 HU35|| 28 april 2000 || LINEAR
|-
| (28774) - || 2000 HO36|| 28 april 2000 || LINEAR
|-
| (28775) - || 2000 HE37|| 28 april 2000 || LINEAR
|-
| (28776) - || 2000 HC41|| 28 april 2000 || LINEAR
|-
| (28777) - || 2000 HK41|| 28 april 2000 || LINEAR
|-
| (28778) - || 2000 HG46|| 29 april 2000 || LINEAR
|-
| (28779) - || 2000 HV46|| 29 april 2000 || LINEAR
|-
| (28780) - || 2000 HD47|| 29 april 2000 || LINEAR
|-
| (28781) - || 2000 HS48|| 29 april 2000 || LINEAR
|-
| (28782) - || 2000 HE49|| 29 april 2000 || LINEAR
|-
| (28783) - || 2000 HH49|| 29 april 2000 || LINEAR
|-
| (28784) - || 2000 HT51|| 29 april 2000 || LINEAR
|-
| (28785) - || 2000 HN52|| 29 april 2000 || LINEAR
|-
| (28786) - || 2000 HA54|| 29 april 2000 || LINEAR
|-
| (28787) - || 2000 HR54|| 29 april 2000 || LINEAR
|-
| (28788) - || 2000 HW57|| 24 april 2000 || LONEOS
|-
| (28789) - || 2000 HE58|| 24 april 2000 || Spacewatch
|-
| (28790) - || 2000 HK58|| 24 april 2000 || Spacewatch
|-
| (28791) - || 2000 HW59|| 25 april 2000 || LONEOS
|-
| (28792) - || 2000 HE61|| 25 april 2000 || LONEOS
|-
| (28793) - || 2000 HM61|| 25 april 2000 || LONEOS
|-
| (28794) - || 2000 HG64|| 26 april 2000 || LONEOS
|-
| (28795) - || 2000 HO64|| 26 april 2000 || LONEOS
|-
| (28796) - || 2000 HW65|| 26 april 2000 || LONEOS
|-
| (28797) - || 2000 HH68|| 27 april 2000 || LINEAR
|-
| (28798) - || 2000 HJ69|| 25 april 2000 || LONEOS
|-
| (28799) - || 2000 HB72|| 25 april 2000 || LONEOS
|-
| (28800) - || 2000 HV75|| 27 april 2000 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten